Trajanòpolis és el nom de tres ciutats romanes:

 Trajanòpolis de Cilícia
 Trajanòpolis de Frígia
 Trajanòpolis de Tràcia